Cristo abrazado a la cruz o Cristo sujetando la cruz son algunas denominaciones de un tema frecuente del arte cristiano, en el que Cristo sujeta o se abraza a la cruz.

Devoción

Iconografía

La iconografía es diferente a la de otros temas similares, pero con significado diferente: el Cristo llevando la cruz o el Varón de Dolores.

Miguel Ángel

 Cristo de la Minerva

El Greco

Es uno de los temas más habituales en la producción artística de El Greco, que repitió en varias ocasiones:

Cristo abrazado a la cruz (1580, Metropolitan Museum of Art, Nueva York).
Cristo abrazado a la cruz (1590, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona).
Cristo abrazado a la cruz (1600-1605, Museo del Prado, Madrid).

Notas

Iconografía cristiana